Harimau Muda A foi um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2011.

Clubes de futebol da Malásia
Clubes de futebol extintos em 2015
Clubes de futebol fundados em 2009